Z-Force steht für:
 Markenname von Zero Motorcycles, für Komponenten (etwa Akkus und Motore) von Elektromotorrädern (seit 2007)
 das Achterbahn-Fahrgeschäft Space Diver (1985–2003) (spielt auf in z-Achsenrichtung wirkende Kräfte an)